Consistório pode ser:

Consistório - reunião de Cardeais para dar assistência ao Papa nas suas decisões;
Consistório - em arquitetura religiosa, compartimento ou espaço de reunião e assembleia;
Consistório - reunião no âmbito do Protestantismo;
Consistório - reunião no âmbito da Santa Casa de Misericórdia;
Consistório - outras assembleias, conselhos ou reuniões em que se tratam assuntos graves ou religiosos.

Desambiguação